Shizong ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Shizong (Qujing)

 verschiedene chinesische Kaiser mit dem Tempelnamen Shizong 世宗:

 Liao Shizong der Liao-Dynastie (Kitan)
 Hou Zhou Shizong der Späteren Zhou-Dynastie
 Jin Shizong der Jin-Dynastie (Dschurdschen) 
 Ming Shizong der Ming-Dynastie, siehe Jiajing
 Qing Shizong der Qing-Dynastie, siehe Yongzheng